El término eólico puede tener varias acepciones.  

Eólico. Dialecto del griego antiguo.
Eólico, personaje mitológico, hijo de Teras,
Orden eólico, uno de los órdenes clásicos de arquitectura
Parque eólico. Un parque eólico o central eólica es una agrupación de aerogeneradores. 
Energía eólico solar. Un tipo de energía verde que se obtiene por medio del viento. 
Generador eólico